Weinhandl ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Weinhandl (1878–1964), österreichischer Politiker (CSP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Fabian Weinhandl (* 1987), österreichischer Eishockeytorwart
 Ferdinand Weinhandl (1896–1973), österreichischer Philosoph
 Margarete Weinhandl (1880–1975), österreichisch-deutsche Schriftstellerin, Erzählerin, Lyrikerin und Lehrerin
 Mattias Weinhandl (* 1980), schwedischer Eishockeyspieler